Javier Moreno (wielrenner), een Spaans wielrenner
 Javier Moreno (politicus), een Spaans politicus
 Javi Moreno, een Spaans voetballer